Nocé, een gemeente in Frankrijk
 Noce (rivier), een rivier in Italië